Assedio di Carlisle – episodio delle guerre d'indipendenza scozzesi che si svolse dal 22 luglio al 1º agosto 1315 presso la città di Carlisle
 Assedio di Carlisle – episodio della seconda insurrezione giacobita che si svolse tra il 14 e il 15 dicembre 1745 presso la città di Carlisle
 Assedio di Carlisle – episodio della seconda insurrezione giacobita che si svolse tra il 21 e il 30 dicembre 1745 presso la città di Carlisle